Allsvenskan i handboll 1985/1986 vanns av Redbergslids IK, som genom seger i SM-slutspelet även blev svenska mästare. Lag 1-4 gick till SM-slutspel. Lag 10-11 fick spela nerflyttningskval, medan lag 12 flyttades ner till Division II.

Slutställning

SM-slutspelet

Semifinaler
HK Drott–Redbergslids IK 18–20, 21–19, 13–14 (Redbergslids IK vidare)
GUIF–HP Warta 23–29, 18–21 (HP Warta vidare)

Finaler
Redbergslids IK–HP Warta 24–27, 27–21, 24–16, 31–19 (Redbergslids IK svenska mästare)

Redbergslids IK blir 1986 svenska mästare för tionde gången, efter finalseger mot HP Warta

 Spelare
 Göran Haby
 Joakim Damm
 Magnus Wislander
 Johan Eklund
 Björn Jilsén
 Fredrik Andersson
 Kent Andersson
 Per-Ola Wislander
 Jan-Erik Johansson
 Pär Jilsén
 Stig Santa
 Magnus Cato
 Ove Blomgren
 Dennis Sandberg

Skytteligan 

 Källa:

Referenser

Noter 

Sport i Sverige 1985
Sport i Sverige 1986
1985/1986
Handbollssäsongen 1985/1986